Urdiáin är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Urdiáin ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Urdiáin är huvudsakligen kuperad. Urdiáin ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Urdiáin. Runt Urdiáin är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Altsasu,  km nordväst om Urdiáin. I omgivningarna runt Urdiáin växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra